Gunnerud ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Vinje Gunnerud (1930–2007), norwegischer Bildhauer
 Jørgen Gunnerud (* 1948), norwegischer Schriftsteller